

Apodiformes

Apodidae
 Cypseloides rutilus
Taperuçu-dos-tepuis, Cypseloides phelpsi
 Cypseloides niger
 Cypseloides lemosi
 Cypseloides rothschildi
Andorinhão-preto-da-cascata, Cypseloides fumigatus
 Cypseloides cherriei
 Cypseloides storeri
 Cypseloides cryptus
Andorinhão-velho, Cypseloides senex
Andorinhão-de-coleira-branca, Streptoprocne zonaris
Andorinhão-de-coleira-falha, Streptoprocne biscutata
 Streptoprocne semicollaris
 Hydrochous gigas
 Collocalia esculenta
 Collocalia linchi
 Collocalia troglodytes
 Collocalia elaphra
 Collocalia francica
 Collocalia unicolor
 Collocalia mearnsi
 Collocalia infuscata
 Collocalia hirundinacea
 Collocalia spodiopygius
 Collocalia terraereginae
 Collocalia brevirostris
 Collocalia vulcanorum
 Collocalia rogersi
 Collocalia whiteheadi
 Collocalia nuditarsus
 Collocalia orientalis
 Collocalia salangana
 Collocalia palawanensis
 Collocalia amelis
 Collocalia vanikorensis
 Collocalia pelewensis
 Collocalia inquieta
 Collocalia sawtelli
 Collocalia leucophaeus
 Collocalia ocista
 Collocalia maxima
 Collocalia fuciphaga
 Collocalia germani
 Collocalia papuensis
Andorinhão-de-shoa, Schoutedenapus myoptilus
 Schoutedenapus schoutedeni
 Mearnsia picina
 Mearnsia novaeguineae
 Zoonavena grandidieri
 Zoonavena thomensis
 Zoonavena sylvatica
Rabo-espinhoso-malhado, Telacanthura ussheri
 Telacanthura melanopygia
 Rhaphidura leucopygialis
 Rhaphidura sabini
Rabo-espinhoso-de-cassin, Neafrapus cassini
Rabo-espinhoso-de-böhm, Neafrapus boehmi
 Hirundapus caudacutus
 Hirundapus cochinchinensis
 Hirundapus giganteus
 Hirundapus celebensis
Andorinhão-de-sobre-branco, Chaetura spinicauda
 Chaetura martinica
Andorinhão-de-barriga-cinza, Chaetura cinereiventris
Taperá-de-garganta-branca, Chaetura egregia
Andorinhão-migrante, Chaetura pelagica
 Chaetura vauxi
Andorinhão-escuro, Chaetura chapmani
Andorinhão-de-cauda-curta, Chaetura brachyura
 Chaetura andrei
 Aeronautes saxatalis
Andorinhão-serrano, Aeronautes montivagus
 Aeronautes andecolus
 Tachornis phoenicobia
 Tachornis furcata
Andorinhão-do-buriti, Tachornis squamata
 Panyptila sanctihieronymi
Andorinhão-tesoura, Panyptila cayennensis
Andorinhão-das-palmeiras, Cypsiurus parvus
 Cypsiurus balasiensis
Andorinhão-real, Tachymarptis melba
Andorinhão-malhado, Tachymarptis aequatorialis
 Apus alexandri
Andorinhão-preto, Apus apus
Andorinhão-da-serra, Apus unicolor
 Apus niansae
Andorinhão-pálido, Apus pallidus
Andorinhão-preto-africano, Apus barbatus
 Apus berliozi
Andorinhão-de-bradfield, Apus bradfieldi
 Apus balstoni
 Apus pacificus
 Apus acuticauda
Andorinhão-pequeno, Apus affinis
 Apus nipalensis
Andorinhão-das-barreiras, Apus horus
 Apus toulsoni
Andorinhão-cafre, Apus caffer
 Apus batesi

Hemiprocnidae
 Hemiprocne coronata
 Hemiprocne longipennis
 Hemiprocne mystacea
 Hemiprocne comata

Trochiliformes

Trochilidae
 Glaucis aenea
Balança-rabo-de-bico-torto, Glaucis hirsuta
Balança-rabo-de-garganta-preta, Threnetes leucurus (Linnaeus, 1766)  
Balança-rabo-escuro, Threnetes niger (Linnaeus, 1758) 
 Threnetes ruckeri
 Phaethornis yaruqui
 Phaethornis guy
 Phaethornis syrmatophorus
Rabo-branco-de-bigodes, Phaethornis superciliosus
Besourão-de-bico-grande, Phaethornis malaris
Rabo-branco-de-garganta-rajada, Phaethornis eurynome
Rabo-branco-cinza, Phaethornis hispidus
 Phaethornis anthophilus
Rabo-branco-de-bico-reto, Phaethornis bourcieri
 Phaethornis koepckeae
Rabo-branco-amarelo, Phaethornis philippii
Rabo-branco-pequeno, Phaethornis squalidus
 Phaethornis augusti
Rabo-branco-acanelado, Phaethornis pretrei
Rabo-branco-de-barriga-fulva, Phaethornis subochraceus
Besourão-de-sobre-amarelo, Phaethornis nattereri
 Rabo-branco-de-cauda-larga, Phaethornis gounellei
Rabo-branco-rubro, Phaethornis ruber
 Phaethornis stuarti
Rabo-branco-de-garganta-cinza, Phaethornis griseogularis
 Phaethornis longuemareus
Rabo-branco-mirim, Phaethornis idaliae
 Eutoxeres aquila
 Eutoxeres condamini
 Androdon aequatorialis
 Ramphodon naevius
 Ramphodon dohrnii
Bico-de-lança, Doryfera johannae
 Doryfera ludovicae
 Phaeochroa cuvierii
 Campylopterus curvipennis
 Campylopterus excellens
Asa-de-sabre-cinza, Campylopterus largipennis
 Campylopterus rufus
Asa-de-sabre-canela, Campylopterus hyperythrus
Asa-de-sabre-de-peito-camurça, Campylopterus duidae
 Campylopterus hemileucurus
 Campylopterus ensipennis
 Campylopterus falcatus
 Campylopterus phainopeplus
 Campylopterus villaviscensio
 Beija-flor-tesoura, Eupetomena macroura
Beija-flor-azul-de-rabo-branco, Florisuga mellivora
Beija-flor-preto, Florisuga fusca
Beija-flor-marrom, Colibri delphinae
 Colibri thalassinus
Beija-flor-violeta, Colibri coruscans

Beija-flor-de-orelha-violeta, Colibri serrirostris
 Beija-flor-de-veste-verde, Anthracothorax viridigula
 Anthracothorax prevostii
 Beija-flor-de-veste-preta, Anthracothorax nigricollis
 Anthracothorax mango
 Anthracothorax dominicus
 Anthracothorax viridis
 Beija-flor-de-bico-virado, Avocettula recurvirostris
 Eulampis jugularis
 Eulampis holosericeus
 Chrysolampis mosquitus
 Orthorhyncus cristatus
 Klais guimeti
 Abeillia abeillei
 Stephanoxis lalandi
 Lophornis ornatus
Topetinho-do-brasil-central, Lophornis gouldii
Topetinho-vermelho, Lophornis magnificus
 Lophornis brachylopha
 Lophornis delattrei
 Lophornis stictolophus
Topetinho-verde, Lophornis chalybeus
Topetinho-pavão, Lophornis pavoninus
 Lophornis helenae
 Lophornis adorabilis
 Popelairia popelairii
 Popelairia langsdorffi
 Popelairia letitiae
 Popelairia conversii
 Discosura longicauda
Beija-flor-de-garganta-azul, Chlorestes notatus
 Chlorostilbon canivetii
 Chlorostilbon assimilis
Esmeralda-de-cauda-azul, Chlorostilbon mellisugus
Besourinho-de-bico-vermelho, Chlorostilbon aureoventris
 Chlorostilbon ricordii
 Chlorostilbon bracei
 Chlorostilbon swainsonii
 Chlorostilbon maugaeus
 Chlorostilbon gibsoni
 Chlorostilbon russatus
 Chlorostilbon stenura
 Chlorostilbon alice
 Chlorostilbon poortmani
 Cynanthus sordidus
 Cynanthus latirostris
 Cyanophaia bicolor
 Thalurania ridgwayi
 Thalurania colombica
 Thalurania fannyi
Beija-flor-tesoura-verde, Thalurania furcata
 Beija-flor-de-costas-violeta, Thalurania watertonii
Beija-flor-de-fronte-violeta, Thalurania glaucopis
 Panterpe insignis
 Damophila julie
 Lepidopyga coeruleogularis
 Lepidopyga lilliae
 Lepidopyga goudoti
 Hylocharis xantusii
 Hylocharis leucotis
 Hylocharis eliciae
Beija-flor-safira, Hylocharis sapphirina
Beija-flor-roxo, Hylocharis cyanus
 Hylocharis pyropygia
Beija-flor-dourado, Hylocharis chrysura
 Hylocharis grayi
 Beija-flor-de-cauda-dourada, Chrysuronia oenone
 Goldmania violiceps
 Goethalsia bella
 Trochilus polytmus
 Beija-flor-de-papo-branco, Leucochloris albicollis
Beija-flor-de-bico-curvo, Polytmus guainumbi
 Polytmus milleri
Beija-flor-dos-tepuis, Polytmus theresiae
 Leucippus fallax
 Leucippus baeri
 Leucippus taczanowskii
Beija-flor-verde, Leucippus chlorocercus
Beija-flor-andino, Taphrospilus hypostictus
 Amazilia viridicauda
Beija-flor-verde-e-branco, Amazilia chionogaster
 Amazilia candida
Beija-flor-de-bico-preto, Amazilia chionopectus
Beija-flor-de-banda-branca, Amazilia versicolor
 Amazilia luciae
Beija-flor-de-garganta-verde, Amazilia fimbriata
 Amazilia distans
Beija-flor-de-peito-azul, Amazilia lactea
 Amazilia amabilis
 Amazilia decora
 Amazilia rosenbergi
 Amazilia boucardi
 Amazilia franciae
Beija-flor-de-barriga-branca, Amazilia leucogaster
 Amazilia cyanocephala
 Amazilia cyanifrons
 Amazilia beryllina
 Amazilia cyanura
 Amazilia saucerrottei
 Amazilia tobaci
Beija-flor-de-barriga-verde, Amazilia viridigaster
 Amazilia edward
 Amazilia rutila
 Amazilia yucatanensis
 Amazilia tzacatl
 Amazilia castaneiventris
 Amazilia amazilia
 Amazilia viridifrons
 Amazilia violiceps
 Eupherusa poliocerca
 Eupherusa eximia
 Eupherusa cyanophrys
 Eupherusa nigriventris
 Elvira chionura
 Elvira cupreiceps
 Microchera albocoronata
 Chalybura buffonii
 Chalybura urochrysia
 Beija-flor-cinza, Aphantochroa cirrochloris
 Lampornis clemenciae
 Lampornis amethystinus
 Lampornis viridipallens
 Lampornis sybillae
 Lampornis hemileucus
 Lampornis castaneoventris
Beija-flor-de-asas-castanhas, colibri-de-garganta-grená, Lamprolaima rhami
Beija-flor-mosqueado, colibri-pintalgado, Adelomyia melanogenys
Beija-flor-florido-de-santa-marta, colibri-florido-de-santa-marta, Anthocephala floriceps
 Phlogophilus hemileucurus
 Phlogophilus harterti
 Beija-flor-rubi, Clytolaema rubricauda
 Heliodoxa imperatrix
Brilhante-veludo, Heliodoxa xanthogonys
 Heliodoxa gularis
 Heliodoxa branickii
Brilhante-de-garganta-preta, Heliodoxa schreibersii
Beija-flor-estrela, Heliodoxa aurescens
 Heliodoxa rubinoides
 Heliodoxa jacula
 Heliodoxa leadbeateri
 Eugenes fulgens
 Hylonympha macrocerca
 Sternoclyta cyanopectus
Topázio-de-fogo, Topaza pyra
Beija-flor-brilho-de-fogo, Topaza pella
 Oreotrochilus chimborazo
 Oreotrochilus estella
 Oreotrochilus leucopleurus
 Oreotrochilus melanogaster
 Oreotrochilus adela
 Urochroa bougueri
 Patagona gigas
 Aglaeactis cupripennis
 Aglaeactis castelnaudii
 Aglaeactis aliciae
 Aglaeactis pamela
 Lafresnaya lafresnayi
 Pterophanes cyanopterus
 Coeligena coeligena
 Coeligena wilsoni
 Coeligena prunellei
 Coeligena torquata
 Coeligena phalerata
 Coeligena orina
 Coeligena bonapartei
 Coeligena helianthea
 Coeligena lutetiae
 Coeligena violifer
 Coeligena iris
 beija-flor-bico-de-espada, colibri-bico-de-espada -  Ensifera ensifera
 beija-flor-austral, colibri-austral - Sephanoides sephaniodes
 beija-flor-das-juan-fernández, colibri-de-joão-fernandes -  Sephanoides fernandensis
 beija-flor-de-cauda-fulva, colibri-de-cauda-amarelada - Boissonneaua flavescens
 Boissonneaua matthewsii
 Boissonneaua jardini
 Heliangelus mavors
 Heliangelus spencei
 Heliangelus amethysticollis
 Heliangelus strophianus
 Heliangelus exortis
 helianjo-de-garganta-violeta, colibri-anjo-violeta - Heliangelus viola
 helianjo-azul,  colibri-real - Heliangelus regalis
 calçudo-de-peito-preto, calçadinho-de-peito-preto - Eriocnemis nigrivestis
 calçudo-de-gargantilha-azul, calçadinho-do-pinche -  Eriocnemis isabellae
 calçudo-reluzente, calçadinho-reluzente - Eriocnemis vestitus  (Eriocnemis vestita)
 calçudo-de-garganta-turquesa, calçadinho-turquesa - Eriocnemis godini
 calçudo-de-cauda-comprida, calçadinho-safira  - Eriocnemis luciani
 calçudo-de-barriga-bronzeada, calçadinho-acobreado - Eriocnemis cupreoventris
 calçudo-de-peito-dourado, calçadinho-dourado - Eriocnemis mosquera
 calçudo-de-barrete-azul, calçadinho-de-testa-azul - Eriocnemis glaucopoides
 calçudo-multicolor, calçadinho-multicolor - Eriocnemis mirabilis
 calçudo-de-peito-branco, calçadinho-de-peito-branco - Eriocnemis aline (Eriocnemis alinae)
 calçudo-de-patas-pretas, calçadinho-escuro - Eriocnemis derbyi
 calçadinho-esverdeado-do-norte, calçudo-esverdeado - Haplophaedia aureliae
 calçudo-grisalho, calçadinho-grisalho - Haplophaedia lugens
 beija-flor-de-ponta-branca-ocidental, colibri-de-pontas-brancas-ocidental - Urosticte benjamini
 beija-flor-de-ponta-branca-oriental. colibri-de-pontas-brancas-oriental - Urosticte ruficrissa
 beija-flor-de-raquetes-setentrional, colibri-de-raquetes-nortenho - Ocreatus underwoodii
 beija-flor-de-longa-cauda-negra, colibri-rabilongo-grande - Lesbia victoriae
 beija-flor-de-longa-cauda-verde, colibri-rabilongo-pequeno - Lesbia nuna
 Sappho sparganura
 Polyonymus caroli
 Ramphomicron microrhynchum
 Ramphomicron dorsale
 Metallura williami
 Metallura baroni
 Metallura odomae
 Metallura theresiae
 Metallura eupogon
 Metallura aeneocauda
 Metallura phoebe
 Metallura tyrianthina
 Metallura iracunda
colibri-de-barrete, bico-de-espinho-de coroa-ruiva - Chalcostigma ruficeps
colibri-oliváceo,  bico-de-espinho-oliváceo - Chalcostigma olivaceum
colibri-de-manto-azul,  bico-de-espinho-de-manto-azul  - Chalcostigma stanleyi
colibri-bico-de-espinho, bico-de-espinho-de-cauda-bronzeada - Chalcostigma heteropogon
colibri-arco-íris, bico-de-espinho-arco-íris - Chalcostigma herrani
 Oxypogon guerinii
 Opisthoprora euryptera
 Taphrolesbia griseiventris
silfo-venezuelano, beija-flor-esbelta-venezuelano - Aglaiocercus berlepschi
silfo-de-cauda-azul, silfo-rabilongo, beija-flor-esbelta-de-cauda-longa  - Aglaiocercus kingi
silfo-de-cauda-violeta, silfo-ocidental, beija-flor-esbelta-rabo-violeta - Aglaiocercus coelestis
montanhês-barbudo, colibri-barbudo . Oreonympha nobilis
beija-flor-de-gravata-vermelha, beija-flor-da-serra-pelada, colibri-de-gravata-baiano - Augastes lumachellus
 Beija-flor-de-gravata-verde, Augastes scutatus
 Augastes geoffroyi
 Heliothryx barroti
Beija-flor-de-bochecha-azul, Heliothryx aurita
 Chifre-de-ouro, Heliactin cornuta
 Loddigesia mirabilis
 Heliomaster constantii
Bico-reto-cinzento, Heliomaster longirostris
Bico-reto-de-banda-branca, Heliomaster squamosus
Bico-reto-azul, Heliomaster furcifer
 Rhodopis vesper
 Thaumastura cora
 Philodice bryantae
 Philodice mitchellii
 Doricha enicura
 Doricha eliza
 Tilmatura dupontii
 Microstilbon burmeisteri
 Calothorax lucifer
 Calothorax pulcher
 Archilochus colubris
 Archilochus alexandri
 Calypte anna
 Calypte costae
 Calliphlox evelynae
 Calliphlox amethystina
 Mellisuga helenae
 Mellisuga minima
 Stellula calliope
 Atthis heloisa
 Atthis ellioti
 Myrtis fanny
 Eulidia yarrellii
 Myrmia micrura
 Acestrura mulsant
 Acestrura bombus
 Acestrura heliodor
 Acestrura astreans
 Acestrura berlepschi
 Chaetocercus jourdanii
 Selasphorus platycercus
 Selasphorus rufus
 Selasphorus sasin
 Selasphorus flammula
 Selasphorus scintilla
 Selasphorus ardens

Musophagiformes

Musophagidae
 Tauraco persa
Turaco-de-bico-preto, Tauraco schuettii
 Tauraco schalowi
 Tauraco fischeri
Turaco-de-livingstone, Tauraco livingstonii
Turaco-de-knysna, Tauraco corythaix
 Tauraco bannermani
Turaco-de-crista-vermelha, Tauraco erythrolophus
 Tauraco macrorhynchus
 Tauraco leucotis
 Tauraco ruspolii
 Tauraco hartlaubi
 Tauraco leucolophus
 Musophaga johnstoni
Turaco-de-crista-violeta,  Musophaga porphyreolopha
 Musophaga violacea
Turaco-de-ross, Musophaga rossae
Turaco-cinzento, Corythaixoides concolor
 Corythaixoides personatus
 Corythaixoides leucogaster
 Crinifer piscator
 Crinifer zonurus
Turaco-grande, Corythaeola cristata

Página anterior: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 4

Próxima página: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 6

ìndice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

05